Такмичење у трчању на 200 метара у мушкој конкуренцији на 7. Европском првенству у атлетици за млађе сениоре 2009. у Каунасу одржано је 17. и 18. јула 2009. на Darius and Girėnas Stadium.

Титулу освојену у Дебрецину 2007, бранио је Виса Хонгисто из Финске.

Земље учеснице 
Учествовало је 24 такмичара из 16 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (3)
  (2)
  (2)

Освајачи медаља

Сатница

Рекорди

Резултати

Квалификације 
Квалификације су одржане 17. јула 2009. године. Такмичари су били подељени у 4 групе. У полуфинале су се пласирала прва 3 из сваке групе (КВ) и 4 на основу резултата (кв). 
Ветар: група 1 -0,4 м/с, група 2 у -0,3 м/с, група 3 у +0,1 м/с, група 4 у +0,3 м/с.

Полуфинале 
Полуфинале је одржано 18. јула 2009. године. Такмичари су били подељени у 2 групе. У финале су се пласирала прва 4 из сваке групе (КВ). 
Ветар: група 1 -0,5 м/с, група 2 у -0,7 м/с.

Финале 
Финале је одржано 18. јула 2009. године. 
Ветар: -0,2 м/с.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2009. (стране 43-50)

Европско првенство у атлетици за млађе сениоре 2009.
Трка на 200 метара на Европском првенству у атлетици за млађе сениоре